Hebbelschule (Friedrich-Hebbel-Schule) steht für

Hebbelschule (Kiel), Gymnasium 
Friedrich-Hebbel-Schule (Wiesbaden), Grundschule
 Haus B der Auguste-Viktoria-Schule (Flensburg)
 Friedrich-Hebbel-Schule, früherer Name der Eider-Nordsee-Schule